Нуево Ранчито има више значења:

 Нуево Ранчито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ранчито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ранчито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику